Bray steht für:
 Bray (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bray (Adelsgeschlecht), französisches und bayerisches Adelsgeschlecht
 Poschinger-Bray, siehe Poschinger (Adelsgeschlecht)

Orte in Frankreich:
 Bray (Eure) im Département Eure
 Bray (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Bray-Dunes im Département Nord
 Bray-en-Val im Département Loiret
 Bray-et-Lû im Département Val-d'Oise
 Bray-lès-Mareuil im Département Somme
 Bray-Saint-Christophe im Département Aisne
 Bray-sur-Seine im Département Seine-et-Marne
 Bray-sur-Somme im Département Somme

weiterer Orte:
 Bray (Berkshire), Ort bei Maidenhead in Berkshire, England
 Bray (Binche), Ort in der Provinz Hennegau, Belgien
 Bray (County Wicklow), Stadt im County Wicklow, Irland
 Bray (Oklahoma), Gemeinde in Oklahoma, Vereinigte Staaten
 Bray (Botswana), Ort in Botswana

geografischer Objekte:
 Bray Head, Erhebung im County Wicklow, Irland
 Bray Lock, Schleuse in der Themse in Buckinghamshire
 Mount Bray, Berg an der Walgreen-Küste des westantarktischen Marie-Byrd-Lands
 Pays de Bray, französische Landschaft

im NRHP gelistete Objekte:
 Bray House, in Kittery Point, Maine, ID-Nr. 79000271
 Bray Place, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 80001595
 Bray-Barron House, in Eufaula, Alabama, ID-Nr. 71000093
 Bray-Hoffman House, in Annandale, New Jersey, ID-Nr. 73001104
 Bray-Valenzuela House, in Tucson, Arizona, ID-Nr. 92000255

Siehe auch:
 Braye
 Brey (Familienname)